Wysokie Siodło – przełęcz w Beskidzie Małym
 Wysokie Siodło – przełęcz w polskich Tatrach Zachodnich